Wersoka – wieś w gminie Dziewieniszki
 Wersoka I – wieś w starostwie Koleśniki
 Wersoka II – wieś w starostwie Koleśniki